Akihiro Hyodo - um futebolista profissional japonês.
Shingo Hyodo - um futebolista profissional.
Desambiguação